Noventi Open 2019 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Gerry Weber Stadion i Halle, Tyskland i perioden 17. - 23. juni 2019. Det var den 27. udgave af Noventi Open siden den første turnering i 1993 men den første under dette navn. Turneringen skiftede navn fra Gerry Weber Open mindre end en uge inden turneringen startede, fordi den hidtidige sponsor, Gerry Weber, tidligere på året erklærede sig insolvent.

Singletitlen blev for 10. gang vundet af Roger Federer, og dermed blev Noventi Open den første turnering, som schweizeren vandt ti gange. Det var Roger Federers 102. turneringssejr på ATP Tour og hans 19. tourtitel på græs. I finalen besejrede han David Goffin med 7-6(2), 6-1.

I doubleturneringen sejrede Raven Klaasen og Michael Venus efter finalesejr på 4-6, 6-3, [10-4] over Łukasz Kubot og Marcelo Melo, hvilket forhindrede Kubot og Melo i at vinde titlen for tredje år i træk. Raven Klaasen blev dermed den første spiller, der vandt doubletitlen i Halle tre gange, idet han tidligere havde vundet i 2015 og 2016 sammen med Rajeev Ram. Indtil da havde han delt rekorden på to titler med seks andre spillere. Det var anden gang, at den sydafrikansk-newzealandske duo vandt en turnering på ATP Tour.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 2.081.830, hvilket var en stigning på ca. 5 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spiller, der var fordelt på:
 25 direkte kvalificerede spillere i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr . maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).
Efter starten på kvalifikationen meldte én af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 13 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Et af wildcard-parrene meldte imidlertid afbud, hvilket gav plads til et lucky loser-par fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Resultater

Kilder 

 ATP Tour - Noventi Open

Noter 

Gerry Weber Open
ATP Tour 2019